Pilatus steht für:

 Radio Pilatus, Schweizer Radiosender
 Pilatus Aircraft, Schweizer Flugzeughersteller
 Pilatus (Schiff, 1966), schweizerisches Passagierschiff der Schifffahrtsgesellschaft des Vierwaldstättersees

Geografie:
 Pilatus (Bergmassiv), Bergmassiv bei Luzern, Schweiz
 Pilatussee, ehemaliger See beim Pilatus-Bergmassiv
 Mont Pilat, deutsch Pilatus-Berg, Gebirgsstock im französischen Zentralmassiv

Pilatus ist der Familienname oder Beiname folgender Personen:
 Pontius Pilatus (1. Jh.), römischer Statthalter der Provinz Judäa
 Leontius Pilatus (?–1365), byzantinischer Scholar zu Beginn der Renaissance
 Marcus Antonius Pilatus (2. Jh.), römischer Offizier (Kaiserzeit)
 Rob Pilatus (1964–1998), deutscher Tänzer und Sänger

Siehe auch:
 Pilatusbahn (Schweizer Zahnradbahn)
 Pilato (Begriffsklärung)
 Pilat (Begriffsklärung)